Il singolare del torneo di tennis Aberto de Brasília 2009, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Ricardo Mello che ha battuto in finale 7–6(2), 6–4 Juan Ignacio Chela.

Teste di serie

  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Thiago Alves (primo turno)
  Horacio Zeballos (semifinali, ritiro)
  Juan Ignacio Chela (finale)

 Eduardo Schwank (ritiro)
 Ricardo Hocevar (secondo turno)
 Joshua Goodall (primo turno, ritiro)
 Giovanni Lapentti (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Aberto de Brasília 2009